C-5 Galaxy - um avião
 Galaxy (astronave) - classe de astronaves fictícias do universo de Jornada nas Estrelas
 Samsung Galaxy - linha produtos da Samsung cujo sistema operacional oficial é o Android
 Galaxy (satélite) - uma frota de satélites que é atualmente operada pela Intelsat
 Galaxy Trio - grupo de super-heróis criados pela Hanna-Barbera

Automóveis
 Ford Galaxy - uma minivan da Ford
 Ford Galaxy (sedan) - um automóvel sedan produzido pela Ford na Argentina
 Ford Galaxie - automóvel da Ford

Música 
 The Galaxies - banda de rock psicodélico formada na capital paulista por volta de 1967.
 Trio Galaxy - Power-trio paulistano formado pelo guitarrista Beto Lee
 Galaxy (álbum) - Álbum musical do Trio Galaxy

Desambiguação